Der Name Bernex bezeichnet:
 Bernex GE, eine Gemeinde in der Schweiz
 Bernex (Haute-Savoie), eine Gemeinde in Frankreich
 Bernex-Onex-Confignon, eine ehemalige Gemeinde in Savoyen (Frankreich) und später im Kanton Genf (Schweiz)